Verbeeck ist der Name folgender Personen:

 Bob Verbeeck (* 1960), belgischer Leichtathlet
 
 Martin Verbeeck, siehe Martin Becanus (1563–1624), Jesuit, Kontroverstheologe
 Oscar Verbeeck (1891–1971), belgischer Fußballspieler 
 Yvonne Verbeeck (1913–2012), belgische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Verbeck
 Verbeek